Vanga steht für

Vånga, Gesteinsart
Bengalen (Sanskrit)
Vangawürger, Familie der Sperlingsvögel
 Die Gattung Vanga mit dem Hakenschnabelvanga als einzige Art
Vanga (Königreich), historisches Königreich in Bengalen
Vanga (Kenia), Stadt in Kenia
Vanga (Demokratische Republik Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
Fanga
Wanga